Gevor ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Gevor (* 1993), deutscher Boxer
 Khoren Gevor (* 1980), armenischer Boxer
 Noel Gevor (* 1990), deutscher Boxer